Colonia Juárez bezeichnet:

 Colonia Juárez (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Colonia Juárez (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Colonia Juárez (Apaxco), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Colonia Juárez (Malinalco), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Colonia Juárez (Ocoyoacac), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Colonia Juárez (Oaxaca), Ort in Mexiko